Морское (Приморский) — село в Дахадаевском районе Дагестана.

Образует сельское поселение село Морское как единственный населённый пункт в его составе.

Географическое положение 
В административном отношении принадлежит Дахадаевскому району, а географически расположено в качестве «анклава» на территории Дербентского района в 6 км к северо-востоку от села Берикей.

История 
Село образовано в порядке планового переселения граждан распоряжением от 1978 года из сёл Цизгари, Цураи и Дибгаши Дахадаевского района. В плановом порядке было переселено в 1985 году 20 семей (примерно 98 человек) из Цизгари и 8 хозяйств (более 35 человек) из Цураи. Обучение ведется на даргинском и русском языках. Переселенцы соседствуют с коренными жителями — азербайджанцами — в согласии и дружбе.

Население

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Дахадаевского района
Муниципальные образования Дахадаевского района
Сельские поселения Дагестана